Apsley kan syfta på

Platser 
 Apsley, Hertfordshire – en by in Hertfordshire i Storbritannien 
 Apsley, New South Wales – en by i New South Wales i Australien
 Apsley Railway Station (New South Wales) – järnvägsstation i byn
 Apsley, Victoria – en by i Victoria i Australien